Thorsten J. Pattberg (* 1977 in Hamm) ist ein deutscher Schriftsteller und Kulturkritiker von der Peking-Universität. Er ist Autor der East-West Dichotomy.

Leben 
Thorsten Jürgen Pattberg absolvierte eine Ausbildung zum Justizangestellten und arbeitete bis 2001 im Justizdienst in der Stadt Hamm und später in der Stadt Münster. Er studierte Asian Studies und Sanskrit an der Universität Edinburgh und Komparatistik an der Fudan-Universität und der Peking-Universität. Pattberg war Gastforscher an der Tokio Universität in Japan und der Universität Harvard in den Vereinigten Staaten. In 2012 erhielt er den Doktorgrad von der Peking-Universität in China. Er war ein Schüler von Ji Xianlin und Tu Weiming.

Pattbergs Arbeiten beschäftigen sich mit vergleichenden Fragen über östliche und westliche Kulturen. Unter anderem betrachtet er einen Sprachimperialismus, einen Wettbewerb um Terminologien, und die daraus folgende Deutungshoheit des Westens über China, insbesondere durch die systematische Übersetzung ostasiatischer Begriffe ins biblische bzw. philosophische.

So hält er Übersetzungen von kulturrelevanten Terminologien zum Vorsatz einer Kulturhegemonie grundsätzlich für bedenklich. In der Monographie Shengren beschreibt Pattberg den Begriff des Shengren aus dem Konfuzianismus als einen asiatischen Archetyp der Weisheit, wie es ihn im Abendland nicht gibt, ähnlich wie den Begriffen „Bodhisattva“ und „Buddha“ aus dem Buddhismus. Daraus folgt Pattbergs zentrale Forderung, die wichtigsten ostasiatischen Begriffe, insbesondere chinesische, nicht mehr zu übersetzen, sondern in ein globales Vokabular zu integrieren.

Chinesische Kulturbegriffe 
Pattberg wurde in den chinesischen Staatsmedien Beijing Television BTV[6] als Urheber von 'Key Concepts in Chinese Thought and Culture' unter der Schirmherrschaft von Vizepremier Madame Liu Yandong und dem Vorsitzenden Xi Jinping ausgestrahlt. Ziel ist laut der offiziellen Website des Staatsministeriums die Verbreitung chinesischer Konzepte und politischer Doktrin über Hanban, das Büro des Chinese Language Council International, den akademischen Austauschdienst DAAD, sowie westliche Verlage wie Springer und die Konfuzius-Institute. Pattberg schreibt Kolumnen für China Daily, Beijing Review, Global Times und andere chinesische Medien, und behauptet unter anderem, dass "keine Macht in der Geschichte jemals Größe erlangt hat, indem sie eine Demokratie war.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
Monografien
 Shengren: Beyond Philosophy and Above Religion. LoD Press, New York 2011. ISBN 978-0-9842091-1-8. (chinesisch: 德国语境中的中国”圣人“概念. Dissertation., Peking 2011.)
 The East-West Dichotomy: The Conceptual Contrast Between Eastern and Western Cultures. Verlag für fremdsprachige Literatur (Foreign Language Press), Peking 2013. ISBN 978-7-119-08582-1.
 多语的知识 (englisch: Knowledge is a Polyglot), Foreign Language Press, Peking 2021. ISBN 979-8477465415.
 Shove Your Democracy... With an Essay on the Transformation of Germany, LoD Press, New York, 2022. ISBN 979-8490638957.

Roman
 Die Lehre vom Unterschied. Erzählung. 1. Auflage. Brighton Verlag, Framersheim 2019, ISBN 978-3-95876-676-1.

Artikel
 Language Imperialism: „Democracy“ in China. The Japan Times. Tokyo. Nov 17, 2011.
 Falsch übersetztes Chinesisch. DIE ZEIT. Feb 26, 2012.
 The End of Translation. Asia Times. Hong Kong. Sep 29, 2012.
 Translation Distort the Reality. China Daily. Beijing. Feb 22, 2013.
 Western Translations Distort China's Reality. The Korea Herald. Seoul. Apr 30, 2013.
 Chinese Dream May Get Lost In Translation. Global Times. Beijing. Jul 2, 2013.
 Lingualism: A New Frontier in Culture Studies. Asia Pacific World. Tokyo: Berghahn. Vol. 4, No. 1, pp. 32–35. 2013.
 Chinas Kampf gegen Korruption macht Firmen zu schaffen. Wall Street Journal. Jan 26, 2014.
 Star Wars is Taoism in American garb. China Daily. Beijing. Dec 24, 2015.

Interviews
 China and the West Grow Closer through Higher Education Cooperation. China Today. Beijing. Sep 25, 2013.
 Knowledge is a Polyglot: The Future of Global Language. Big Think. New York. Oct 23, 2013.
 裴德思：西方的中国研究有多虚伪？学习中国竟然不让去中国大陆. (deutsch: Dr. Pattberg: Wie heuchlerisch sind die Chinastudien im Westen? China Studenten sollen nicht nach Festlandchina reisen). Guancha Network. Shanghai. Dec 31, 2022.

Dokumentarisches
 中华思想文化术语：传承文化 联通中外 沟通世界 (deutsch: Chinesische ideologische und kulturelle Terminologien: Kultur erben, China und fremde Länder verbinden, mit der Welt kommunizieren). Beijing Television. Beijing. Jun 26, 2022.
 裴德思： 怎么翻译中华文明的核心词 （deutsch: Wie übersetzt man chinesische Schlüsselterminologien？. Fremdsprachenunterricht und -forschung Press Co., Ltd. Beijing. April 20, 2014.
 文明之旅: 梦里水乡江南镇 （deutsch: Reise in die Zivilisation: Stadt Jiangnan, Wasserstadt im Traum. CCTV-4 International. Beijing. May 28, 2013.

Kolumnen
 Time and Tide of Cultural Confidence u. a.. China Today. Beijing. Oct 08, 2022.
 Truly global vocabulary needs 'untranslatable' Chinese terms u. a.. Shanghai Daily. Shanghai. Juni 04, 2013.
 Democracy is the opiate for history's losers, as Japan proves u. a.. South China Morning Post. Hong Kong. July 05, 2016.
 The Menticide Manual - How To Destroy The Mind u. a.. Saker Blog. FL, USA. Oct 01, 2021.

Weblinks 
 Thorsten Pattberg an der Peking University (Archivlink)
 Persönliche Website von Thorsten J. Pattberg
 Website der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (OAG Tokio).
 Website Institute for Advanced Studies on Asia, Tokio Universität

Einzelnachweise 

Deutscher
Geboren 1977
Mann
Autor